Kalama hawaii királyné, III. Kamehameha hawaii király hitvese
 Kalama, rovarnemzetség
 Kalama, település az USA Washington államában
 Kalama, családnév